

Sigle
 GNG – acronimo di gluconeogenesi

Codici 
 GNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gooding (Stati Uniti)